Universidade FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em São Luís, capital do estado do Maranhão. Opera no dial FM, na frequência 106.9 MHz, e pertence à Fundação Sousândrade, órgão vinculado a Universidade Federal do Maranhão.

História 

Em junho de 1982, a Universidade Federal do Maranhão cria Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA (FSADU), para participar na concorrência de concessão radiofônica. Pela Lei brasileira, entidades públicas (universidades) ou privadas (igrejas) isentas de impostos, são proibidas serem detentoras de emissoras de rádios e TVs, apenas podem manter organizações geridas por essas entidades.

Em 1984, o DENTEL, órgão ligado ao Ministério das Comunicações, deu a concessão do canal para a FSADU explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos e culturais.

Em 21 de setembro de 1986, a Rádio Universidade FM entrou no ar em caráter experimental. A entrada definitiva no ar aconteceria em 21 de outubro do mesmo ano, no dia de aniversário dos 20 anos da UFMA, como a primeira rádio universitária do Maranhão. Foram os professores José Ribamar Nascimento, Guilherme Jorge de Resende e Lúcio Araújo da Cunha os elaboradores do projeto técnico da emissora.

Naquele ano, a emissora iniciou suas operações na frequência 107.9 MHz, com um transmissor de 3 kW de potência (muito baixa em comparando às rádios comerciais da época). Em 1994, a emissora passou a transmitir em 106.9 MHz e aumentou sua potência para 10 kW, o que possibilitou a melhoria da qualidade do som e o aumento do raio de alcance, a dezenas de municípios.

Desde o seu início, a rádio mantém uma programação de entretenimento, notícias, informações de utilidade pública, com programas produzidos por alunos e estagiários do Centro de Ciências Sociais e pela Assessoria de Comunicação da UFMA. A rádio também possui extensa programação musical, com ritmos da música nacional e também da música local, que é a mais apoia a produção musical maranhense, tendo inclusive revelado talentos com sucesso nacional, como Zeca Baleiro, Rita Ribeiro, Tribo de Jah, Papete, Filhos de Jah, Paul Time, Daphne, Samba Ceuma, entre outros.

Um dos programas que fizeram sucesso na história da emissora As 20 da 106, quando a rádio escolhia por carta (antes do advento da internet), uma playlist com 20 músicas feita pelo ouvinte. Posteriormente, surgiu o Programação do Ouvinte, com a mesma temática do programa anterior.

Programas 

 Balada 106
 Chorinhos e Chorões
 Companhia da Música
 Destaque 106
 Elektra
 Em Dois Tempos
 Festa da Música
 FMPB
 Jornal Rádio Universidade
 Madrugada 106
 Manhã 106
 Música Futebol Clube
 Música Nova
 Noite 106
 O Samba Pede Passagem
 Opus Universidade
 Orgânica
 Programação do Ouvinte
 Santo de Casa
 Sessão das Oito
 Sexta Jazz
 Sintonia Fina
 Super Tarde 106
 Top 106
 Universidade do Reggae
 Vertentes
 Vida Ativa
 Virtualize
 Você Pediu
 Web Brasil
 106 Especial
 106, Noite

Ver também 
 TV UFMA

Ligações externas 
 
 
 

Universidade Federal do Maranhão
Universidade FM (São Luís)
Universidade FM (São Luís)
Estações de rádio fundadas em 1986
Estações de rádio públicas do Brasil